Pseudolividae är en familj av snäckor. Pseudolividae ingår i ordningen Neogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pseudolividae 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pseudolividae